Naia puede referirse a:

 Naia, esqueleto humano femenino encontrado en Tulum, Quintana Roo, México.
 Naia (La Coruña), aldea española de la parroquia de Pastoriza, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.